Gilberto Gramellini (1930) – ex lottatore italiano
 Massimo Gramellini (1960) – giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano